Сезон Білоруської Екстраліги 2020—2021 — 29-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. У сезоні 2020—21 брали участь вісім клубів.

Екстраліга А

Плей-оф

1/8 фіналу

Основна стадія 

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Білоруська Екстраліга на eliteprospects  
 Білоруська Екстраліга на hockeyarchives.info  

2021
Білорусь
Білорусь
2020 у білоруському спорті
2021 у білоруському спорті